Los Negrillos, Negritos o Boçalos fueron un pueblo originario de México cuyo territorio comprendía la zona de Río Blanco, que abarcaba principalmente los actuales municipios de Matehuala y Charcas del estado de San Luis Potosí, sin embargo se extendía hasta el sur colindando con los Pames de Guadalcázar. Hablaban lengua Guachichil y habitaban dos aldeas principales, una se denominaba Ma Tehua Llan (Actual Matehuala) y la segunda Ypoa (Actual Ipoa en Aramberri), de sus etimologías se sabe poco, solo que el nombre del primer pueblo correspondía con su grito de guerra que significaba "no vengan".

Con respecto a ellos escribe el fray Juan Bautista de Mollinedo:

"En las montañas enfrente del Xaumave habitan los indios chichimecas llamados negrillos, individuos feroces que viven totalmente desnudos y se comen unos a otros, y esto por falta de comida y porque los alimentos suministrados por la naturaleza son insuficientes"

El 10 de junio de 1550 Cayetano Madellín se asentó en la zona y con un grupo de tlaxcaltecas fundó la hacienda de Matehuala, posteriormente fueron evangelizados por Fray Lorenzo Cantú.

Referencias

Bibliografía 
 

Tribus guachichiles